Oberá (Misiones), een plaats in de Argentijnse provincie Misiones
Oberá (departement), een departement van de Argentijnse provincie Misiones
Bisdom Oberá, een rooms-katholiek bisdom in Argentinië